Ligusticum discolor är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Ligusticum discolor ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
discolor